Die Maia Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 30. November bis 6. Dezember 2020 in Maia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Maia (Portugal)